Galceran de Pinós el Jove (Principat de Catalunya ? - c 1294/96), noble, senyor de les baronies de Pinós, Bagà, fill de Galceran IV de Pinós
 Galceran de Pinós el Vell (Principat de Catalunya ? - Bagà, 1277), noble català
 Galceran II de Pinós (Principat de Catalunya ? - 1143 ?), senyor de Pinós, Vallmanya, l'Esplà, Gósol, Saldes i Querforadat
 Galceran III de Pinós, casat amb Berenguera de Montcada, filla de Guillem Ramon I de Montcada
 Galceran Galceran de Pinós-Fenollet (segle XV), vescomte d'Illa
 Galceran IV de Pinós
 Pere I Galceran de Pinós (? - Alguer, 1354), baró de Pinós
 Galceran de Pinós, un dels llegendaris Nou Barons de la Fama